Серия B 2007/2008 () — 76-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2007 года и закончился 1 июня 2008 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Серия B 2007/08 на legaserieb.it
 Серия B 2007/08 на rsssf.com

2007/2008
Футбол в Италии в 2007 году
Футбол в Италии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008